Hans Vonk ist der Name folgender Personen:

* Hans Vonk (Dirigent) (1942–2004), niederländischer Dirigent
 Hans Vonk (Fußballspieler) (* 1970), niederländisch-südafrikanischer Fußballspieler